Ми-6 — Советский тяжёлый военный транспортный вертолёт.
 МИ-6 — Секретная разведывательная служба Великобритании.